Dick Van Arsdale – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Henry Van Arsdale Porter – dirigente sportivo e inventore statunitense
 Robert Van Arsdale – astronomo amatoriale statunitense
 Tom Van Arsdale – ex cestista statunitense